Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 8. bis 12. Juni 2022 im Delfin Resort im albanischen Shëngjin stattfand. Es war die zwölfte Austragung der Europameisterschaft der European Billiards and Snooker Association (EBSA) in der Altersklasse der U21-Junioren.

Europameister wurde der Belgier Ben Mertens, der im Finale den Österreicher Florian Nüßle mit 5:1 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2022/23 und 2023/24 qualifizierte. Die Engländer Liam Pullen und Aidan Murphy belegten den dritten Platz.

Modus 
Die 78 Teilnehmer wurden in 20 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 40 

|

|}
|}

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Sieben Spieler erzielten insgesamt zehn Century-Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 U21-Snookereuropameisterschaft 2022 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2022
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in Albanien
Sport (Lezha)